Куарна () может означать:

 Куарна-Сотто — коммуна в Италии,  в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола
 Куарна-Сопра — коммуна в Италии,  в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола